Diagram Gantta – wykres używany w zarządaniu projektami
 Henry Gantt – twórca diagramów Gantta
Miejscowości w USA:
 Gantt – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Covington
 Gantt – jednostka osadnicza w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Greenville